Линьи — может означать:

Топонимика 

 Линьи (княжество) — древнее княжество на территории современного южного Вьетнама, предшественник государства Тямпа.
 Линьи () — городской округ в китайской провинции Шаньдун.
 Линьи (Юньчэн) — уезд городского округа Юньчэн провинции Шаньси
 Линьи (Дэчжоу) — уезд городского округа Дэчжоу провинции Шаньдун

Персоналии 

 Линьи, Валентин (1906—2022) — французская супердолгожительница, прожившая 115 лет